Маглод () — город в центральной части Венгрии, в медье Пешт. Население — 10 379 человек (2005).

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки
 Карта города 

Города Венгрии